Си́гла хране́ния — специализированный термин из области библиотечного дела, обозначающий буквенно-цифровое наименование (шифр, инвентарный номер) книги (документа), предназначенное для упрощения поиска книг (документов) в обширных книгохранилищах.

Могут быть основными и ступенчатыми в зависимости от глубины и ширины идентификации.

См. также 
 Проект «Сигла»
 ISIL

Ссылки 
 Сиглы библиотек и других организаций-участниц / Международный сводный каталог русской книги (1918-1926)

Библиотечное дело